Clavicorona — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1947 року.

Класифікація 
До роду Clavicorona відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 
 Doty, M.S. 1947. Clavicorona, a new genus among the clavarioid fungi. Lloydia. 10:38-44 - P.38

Роди грибів
Трихоломові